Het Jan Palfijnziekenhuis in Gent, gekend als AZ Jan Palfijn 
 Het Jan Palfijnziekenhuis in Antwerpen (Merksem), een campus van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)